Буоюлах  () — топоним в России якутского происхождения.

 Буоюлах — озеро, в правобережье р. Чурас-Сяне, координаты 68°54'	152°10’.
 Буоюлах — река, левый приток р. Хастах, координаты 67°14'	136°27’.
 Буоюлах — озеро, северо-восточнее оз. Кюэге, координаты 69°12'	151°15’.
 Буоюлах — озеро, на левом берегу р. Рассоха, координаты 69°05'	151°50’.

Примечания